Лиза Реймонд (; род. 10 августа 1973 года в Норристауне, США) — американская профессиональная теннисистка; обладательница карьерного Большого шлема в женском парном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победительница пяти турниров Большого шлема в миксте; четырёхкратная победительница Итогового чемпионата WTA (2001, 2005, 2006, 2011) в парном разряде; призёр Олимпийских игр 2012 года в миксте; победительница 83 турниров WTA (четыре — в одиночном разряде); победительница Кубка Федерации (2000) и Кубка Хопмана (2006) в составе национальной сборной США; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-1990).

Общая информация 
В 1991 году окончила среднюю школу Нотр-Дам-де-Намюр в Вилланове (Пенсильвания). После этого училась во Флоридском университете на спортивной стипендии (в 2003 году её имя было включено в списки зала спортивной славы университета).

Лиза является открытой лесбиянкой. Она долгое время состояла в интимных отношениях со своей партнёршей по корту Ренне Стаббс.

Спортивная карьера 
Лиза Реймонд пять раз становилась чемпионкой США по теннису среди девушек в различных возрастных категориях. Она дважды выиграла чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта в одиночном разряде (в 1992 и 1993 году). Уже в ноябре 1992 года она вошла в число 100 сильнейших теннисисток мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в июле 1993 года, после попадания в 1/8 финала на Уимблдонском турнире, в число 50 сильнейших. В том же году она выигрывает свой первый профессиональный турнир в парах (в Токио, в паре с Чандой Рубин).

В 1994 году Реймонд впервые попадает в финал профессионального турнира в одиночном разряде: в Люцерне, находясь на 59-й позиции в рейтинге, она уступает в финале девятой ракетке мира (Линдсей Дэвенпорт), до этого в четверть- и полуфинале обыграв 13-ю и 20-ю ракетку мира. Всего через две недели она выходит в свой первый финал турнира Большого шлема: в финале Открытого чемпионата Франции она и Дэвенпорт проигрывают безоговорочным лидерам сезона Наталье Зверевой и Джиджи Фернандес 6-2, 6-2.

В начале 1995 года она одерживает свою первую победу в одиночном разряде над теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга: во втором круге турнира в Чикаго она обыгрывает Наталью Звереву со счётом 7-67, 7-64. Затем в том же турнире она побеждает Эми Фразьер и Зину Гаррисон и лишь в финале проигрывает 11-й ракетке мира Магдалене Малеевой.

В 1996 году Реймонд выигрывает свой первый турнир Большого шлема: в родных стенах на Открытом чемпионате США они с соотечественником Патриком Гэлбрайтом обыгрывают в финале турнира смешанных пар Манон Боллеграф и Рика Лича. С командой St. Louis Aces она выигрывает профессиональную лигу World TeamTennis и признаётся самым ценным игроком лиги. Она также побеждает в своём первом турнире в одиночном разряде, на «турнире в Квебеке». В 1997 году она выигрывает два турнира в парах и ещё трижды попадает в финал турниров Большого шлема (два раза в женских и один раз в смешанных парах). В одиночном разряде она одерживает победы над второй и первой ракетками мира (побеждает Яну Новотну в Фильдерштадте и Мартину Хингис в Цюрихе). В октябре 1997 года Реймонд достигает рекордной для себя пятнадцатой позиции в рейтинге теннисисток в одиночном разряде. Этот год также становится для неё первым в составе сборной США в Кубке Федерации.

В 1999 году в паре с индийцем Леандером Паесом Лиза Реймонд выигрывает Уимблдонский турнир в смешанном разряде. В паре с австралийкой Ренне Стаббс она выходит в финал семи турниров WTA и пять из них выигрывает. В начале 2000 года они побеждают на своём первом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, и в июне Реймонд впервые возглавляет рейтинг среди теннисисток, выступающих в парах. Несмотря на это, из-за технической накладки её не включают в сборную США на Олимпиаде в Сиднее: в составе сборной на Олимпиаду поехали четыре сильнейших теннисистки в одиночном разряде, и место Реймонд досталось молодой Серене Уильямс, на тот момент восьмой ракетке мира среди одиночек, которая и выиграла там со своей сестрой Винус «золото» в парах. Несмотря на разочарование, Реймонд продолжает успешные выступления и в конце года завоёвывает со сборной Кубок Федерации.

С 2001 по 2003 год Реймонд выигрывает четыре титула на турнирах Большого шлема: два в женских парах (Уимблдон и Открытый чемпионат США, оба со Стаббс) и два в миксте (Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Франции, оба с Майком Брайаном). В 2001 году она также выигрывает финальный турнир года и второй раз в карьере признаётся самым полезным игроком лиги World TeamTennis; всего же за эти три года она первенствует в 28 турнирах, в том числе в двух в одиночном разряде. Основными её партнёршами в это время являются Стаббс и Дэвенпорт, а на турнире в Филадельфии в 2003 году она добивается победы в паре с Навратиловой. Ещё раз она побеждает с Навратиловой в Вене в 2004 году; для Навратиловой это были 173-я и 174-я победы в женском парном разряде из 177, одержанных за карьеру. Вместе с Навратиловой Реймонд выступает на Олимпиаде в Афинах, но их пара, посеянная третьей, проигрывает в четвертьфинале.

В 2005 году Реймонд вторично выигрывает Открытый чемпионат США, на сей раз в паре с Самантой Стосур; в конце года их пара побеждает в итоговом турнире WTA. А в 2006 году Реймонд завершает завоевание карьерного Большого шлема в женском парном разряде, выиграв Открытый чемпионат Франции, также со Стосур, и второй год подряд (и третий в карьере) первенствует в итоговом турнире года. Эти два года Реймонд и Стосур также завершают на первом месте среди женских пар по рейтингу.

В 2008 году Лиза Реймонд выиграла два турнира в парном разряде и дважды выходила в финал турниров Большого шлема, с начала 2009 года четыре раза выходила в финал турниров WTA в паре с чешской теннисисткой Кветой Пешке, а в конце сезона выиграла турнир в Осаке с Чжуан Цзяжун с Тайваня. За первую половину 2010 года она с Ренне Стаббс дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и первенствовала в Истборне, с Карой Блэк выиграла турнир в Бирмингеме, а с Уэсли Муди дошла до финала Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде. В 2011 году в паре с другой опытнейшей теннисисткой, Лизель Хубер, она выиграла третий за карьеру Открытый чемпионат США в женском парном разряде, а в конце года завоевала уже четвёртый за карьеру титул на итоговом турнире WTA, доведя общее число чемпионских званий до 74. В феврале и марте 2012 года они выиграли четыре турнира подряд, включая супертурнир в Индиан-Уэллс, и в апреле вместе возглавили рейтинг теннисисток в парном разряде, что сделало Реймонд старейшей теннисисткой в мире, занимавшей первую строчку в рейтинге (в одиночном или парном разряде). Летом Реймонд выиграла свой второй Уимблдон в смешанном парном разряде с Майком Брайаном; эта победа в миксте была первой за девять лет, а на Уимблдоне она в первый раз выиграла соревнования смешанных пар за 13 лет до этого. Также в паре с Брайаном она завоевала на кортах Уимблдона бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 года в миксте, в полуфинале проиграв будущим чемпионам Виктории Азаренко и Максиму Мирному, а в матче за третье место одолев германскую пару. В общей сложности за 2012 год Реймонд довела время своего нахождения на первой позиции в парном рейтинге до 135 недель, а число титулов в женском парном разряде — до 79.

Определённый спад результатов во второй половине года привёл к разрыву с Хубер. В 2013 году Лиза пробовала играть с несколькими партнёршами, но после финала в Майами американка решила сосредоточится на альянсе с 19-летней британкой Лорой Робсон: их пара тогда обыграла три сеяных дуэта, включая лидеров рейтинга — Сару Эррани и Роберту Винчи, но в дальнейшем ни разу не сумела дойти до финала, распавшись после Уимблдонского турнира. В июне на Уимблдоне Реймонд в десятый раз дошла до финала турнира Большого шлема в миксте: вместе с бразильцем Бруно Соаресом она не отдала соперникам на пути к решающей встрече ни сета, но там не смогла переиграть франко-канадский дуэт Кристина Младенович / Даниэль Нестор, не реализовав в решающем сете двойной матчбол на приёме подачи француженки. Конец года снова прошёл в поисках постоянной пары; наиболее успешно с Реймонд играли Полона Херцог и Даниэла Гантухова, но и с ними американка ни разу не пробилась дальше полуфинала.

В начале 2014 года сорокалетняя Реймонд вышла в финал турнира базовой категории в Хобарте в паре с китаянкой Чжан Шуай, но после этого до конца сезона ни на одном турнире не выиграла больше двух встреч подряд; тем не менее год она закончила в числе 50 сильнейших теннисисток мира в парном разряде. По ходу сезона Реймонд начала также выполнять административные обязанности в рамках лиги World TeamTennis, став директором по кадрам команды «Филадельфия Фридомз». Она официально объявила об окончании игровой карьеры по ходу Открытого чемпионата США 2015 года, после поражения во втором круге турнира смешанных пар. В своём последнем сезоне Реймонд не выигрывала турниров, но успела побывать в паре с Самантой Стосур в полуфинале гран-турнира в Индиан-Уэллс, а с Карой Блэк — в четвертьфинале Уимблдонского турнира после побед над шестой парой турнира Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес Наварро.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (12)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (8)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Финалы Итогового чемпионата WTA в парном разряде (4)

Победы (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (122)

Победы (79)

Поражения (43)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы командных турниров (3)

Победы (2)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Обладатели Кубка Федерации по теннису